Екатери́на Кузьмина́:
 Кузьмина, Екатерина Анатольевна (род. 1996) — российская кёрлингистка.
 Кузьмина, Екатерина Антоновна (1927—2012) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1966).
 Кузьмина, Екатерина Михайловна (1904—1992) — русская учёная-медик.